Giovanni D'Ercole – vescovo cattolico italiano
 Lorenzo D'Ercole – cestista italiano
 Pasquale D'Ercole – filosofo e docente italiano